Il singolare del torneo di tennis Bologna Indoor 1975, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitore Björn Borg che ha battuto in finale Arthur Ashe 7-64, 4-6, 7-64.

Teste di serie 

 Arthur Ashe (finale)
 Björn Borg (Campione)
 Tom Okker (semifinali)
 Kim Warwick (secondo turno)

 Onny Parun (quarti di finale)
 Adriano Panatta (quarti di finale)
 Bob Giltinan (quarti di finale)
 Syd Ball (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Bologna Indoor 1975